24 часа Спа — 24-часовая гонка на выносливость, проводимая ежегодно на бельгийском автодроме Спа-Франкоршам Королевским Автоклубом Бельгии (RACB).

История 
Первая 24-часовая гонка состоялась в 1924 году, через год после гонки в Ле-Мане, и поэтому является второй старейшей 24-часовой гонкой в мире.

До 1979 года гонка проводилась на 14-километровом кольце, а после перестройки возобновилась на 7-километровом.

В разные годы гонка проходила под разными регламентами, входила в состав разных чемпионатов. С 1966 по 1973 она входила в зачёт Европейского Чемпионата среди легковых автомобилей. В 1953 и 1981 г. шла в зачёт Чемпионата Мира среди спортивных машин. в 2001—2009 г. она идёт в зачёт Чемпионата FIA GT, и проходит по его правилам. В 2004 г. в составе победившего экипажа впервые была женщина — Лилиан Брайнер. Наибольшое число побед в гонке одержал Эрик ван де Поэль — 5. С 2010г, после реорганизации FIA GT в чемпионат мира, гонка будет проходить в рамках чемпионата Европы GT2.

Подобно 24 часам Нюрбургринга соревнование имело и 1000-километрового собрата (с 1966 г.), проводимого для спортивных машин и спортпрототипов.

Победители гонки прошлых лет

14-километровое кольцо

7-километровое кольцо

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт